Collingham – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Collingham – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)